Biografies:
 Enric Morera i Viura (1865-1942), compositor català
 Enric Morera i Català (n. 1964), polític i advocat valencià, President de les Corts Valencianes

Miscel·lània:
 Jardí Enric Morera, a Figueres (Alt Empordà)